Алексе́й Неча́ев:
 Нечаев, Алексей Васильевич (1864—1915) — русский геолог и палеонтолог.
 Нечаев, Алексей Геннадьевич (род. 1966) — российский предприниматель, основатель косметической компании Faberlic.
 Нечаев, Алексей Ефремович (1875—1937) — священник Русской православной церкви, святой (священномученик).